Jméno a příjmení Vlastimil Svoboda má více nositelů:

 Vlastimil Svoboda (politik) (1926–???) – český a československý politik KSČ
 Vlastimil Svoboda (tvůrce cestopisů) (* 1933) – autor cykloturistických cestopisů
 Vlastimil Svoboda (* 1972) – český fotbalista, záložník